Vallåkraträffen är en träff för stylade, ombyggda och totalrenoverade bilar. Träffen har arrangerats årligen i slutet av augusti på Enoch Thulins flygfält utanför Vallåkra, mellan Landskrona och Helsingborg sedan 1982.

Referenser

Externa länkar 
 
 Webbplats

Bilar
Evenemang i Helsingborg
Evenemang i Landskrona
Återkommande evenemang i augusti
Utställningar i Sverige